O Mitsubishi J2M "Raiden" (雷電, "Thunderbolt") foi um avião de guerra monomotor utilizado pela Marinha Imperial Japonesa na Segunda Guerra Mundial.

O J2M foi projetado por Jiro Horikoshi, criador do Mitsubishi A6M Zero.

Variantes

 J2M1 Prototype: fitted with the 1,044 kW (1,400 hp) Mitsubishi MK4C Kasei 13 14-cylinder air-cooled radial engine, and armed with two 7.7 mm (.303 in) Type 97 machine guns in the upper fuselage and two wing-mounted 20 mm Type 99 Model II cannon. - Eight builds.
 J2M2 Model 11: Powered by 1,379 kW (1,850 hp) Mitsubishi MK4R-A Kasei 23a 14-cylinder radial engine, same armament as the J2M1.
 J2M3 Model 21: Armed with two wing-mounted 20 mm Type 99 Model II cannon and two wing-mounted 20 mm Type 99 Model I cannon.
 J2M3a Model 21A: Armed with four wing-mounted 20 mm Type 99 Model II cannon.
 J2M4 Model 32: Prototype fitted with the 1,357 kW (1,820 hp) Mitsubishi MK4R-C Kasei 23c engine. Many armament configurations have been reported, e.g., fuselage-mounted oblique-firing 20 mm Type 99 Model I cannon designed to fire upward as it passed underneath a bomber, two wing-mounted 20 mm Type 99 Model II cannon, and two wing-mounted 20 mm Type 99 Model I cannon.
 J2M5 Model 33: High altitude variant powered by 1,357 kW (1,820 hp) Mitsubishi MK4U-A Kasei 26a engine with mechanically driven supercharger, giving increased speed at height at the expense of shorter range. Two 20 mm Type 99 cannon in fuselage, two 20 mm Type 99 Model II cannon in wings.
 J2M5a Model 33A: Armed with four wing-mounted 20 mm Type 99 Model II cannon. Wing cannon were harmonized in trajectory and ballistics with each 200 rpg.
 J2M6 Model 31: Chronologically earlier than J2M4 and J2M5 this version was based on J2M3. Had wider cockpit and improved bubble canopy later used in J2M3 built since July 1943.
 J2M6a Model 31A: Chronologically earlier than J2M4 and J2M5 this version was based on J2M3a.
Had wider cockpit and improved bubble canopy later used in J2M3a built since July 1943. One J2M6a was built.
 J2M7 Model 23A: J2M3 powered by Kasei 26a engine, none built.
 J2M7a Model 23A: J2M3a powered by Kasei 26a engine, none built.

Ver também
 Potências do Eixo
 Aliados da Segunda Guerra Mundial
 Segunda Guerra Mundial
 Guerra do Pacífico

Ligações externas

 Artigo J2M no sitio www.combinedfleet.com
 "Song of Raiden fighter squadron", Nippon News, No. 254. no sitio oficial da NHK.

J2M
Aviões produzidos no Japão
Aviões militares de caça
Aviões militares a pistão
Aviões da Segunda Guerra Mundial
Aviões monomotor
Aviões monoplanos